

Geografia

Italia 
 Bozen – nome tedesco di Bolzano, città nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Polonia 
 Bożeń – frazione di Wołów, comune nel distretto di Wołów (Bassa Slesia)

Regno Unito 
 Bozen Green – località nella contea dell'Hertfordshire (Inghilterra)

Svizzera 
 Bözen – comune nel distretto di Brugg (Canton Argovia)

Sport 
 Eishockey Verein Bozen Eagles o EV Bozen – squadra femminile di hockey su ghiaccio italiana con sede a Bolzano
 Hockey Club Future Bozen-Bolzano – squadra maschile di hockey su ghiaccio italiana con sede a Bolzano
 Old Weasels Bozen o EV Bozen – squadra maschile di hockey su ghiaccio italiana con sede a Bolzano
 SSV Bozen Loacker – squadra maschile di pallamano italiana con sede a Bolzano

Pagine correlate 
 Bolzano (disambigua) – pagina di disambiguazione